Атака — навальний рух війська проти ворога
 Атака пішакової меншості — стратегічний прийом в шахах

 Атака — бухта Червоного моря, Єгипет
 Атака — курорт в Єгипті, біля міста Суец
 Атака — село в Єгипті, губернаторство Суец
 Атака — риф в Червоному морі
 Атака — колишній білоруський футбольний клуб з Мінська

Фільми 
 «Атака» — радянська кінодрама 1986 року.